Осташевцы () — село, Осташевский сельский совет, Зборовский район, Тернопольская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6122687301. Население по переписи 2001 года составляло 606 человек.

Является административным центром Осташевского сельского совета, в который, кроме того, входит село
Даниловцы.

Географическое положение 
Село Осташевцы находится на левом берегу реки Высушка, выше по течению на расстоянии в 2 км расположено село Богдановка, ниже по течению на расстоянии в 2 км расположено село Озёрная, на противоположном берегу — село Даниловцы. Рядом проходит железная дорога, станция Озёрная в 1,5 км.

История 
 1598 год — дата основания.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Известные уроженцы 
 Барвинский, Мартын Григорьевич (1784—1865) — украинский церковный и общественно-политический деятель.

Примечания